Chester FC (celým názvem: Chester Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Chester v nemetropolitním hrabství Cheshire. Založen byl v roce 2010 po krachu původního Chester City FC. Ve sportovní terminologii se tak jedná o tzv. Phoenix club. Od sezóny 2013/14 hraje v National League North (6. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou modrá a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Deva Stadium s kapacitou 5 376 diváků.

Získané trofeje 
 Cheshire Senior Cup ( 1× )
 2012/13

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 2. kolo: 2014/15
 FA Trophy
 3. kolo: 2015/16

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 2010–2011: Northern Premier League (Division One North)
 2011–2012: Northern Premier League (Premier Division)
 2012–2013: Conference North
 2013–2015: Conference Premier
 2015–2018: National League
 2018– : National League North

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 2010